Paul DiPietro (né le  à Sault-Sainte-Marie, Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-suisse.

Carrière 
Il entama sa carrière junior avec les Wolves de Sudbury dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Au Repêchage d'entrée dans la LNH 1990, les Canadiens de Montréal le choisissent dans la cinquième ronde. Il commence par jouer pour l'équipe des Canadiens de Fredericton en Ligue américaine de hockey. En 1993, il remporte la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal aux termes d'une série finale remportée 4 à 1 contre les Kings de Los Angeles. Il comptabilise notamment 13 points (8 buts, 5 assists) en 17 rencontres de séries éliminatoires. En 2006, il inscrit 2 buts lors de la victoire « historique » de la Suisse face au Canada aux Jeux olympiques de Turin.

Joueur culte en Suisse, où il évolue depuis 1998, Paul DiPietro a particulièrement marqué les esprits au EV Zoug, club avec lequel il a disputé 11 saisons en Ligue nationale A. Après une toute première saison au HC Ambrì-Piotta, il a aussi porté les maillots du HC Lugano et de Langnau en Ligue nationale A. En Ligue nationale B, il a joué une saison au HC Coire et une au HC Sierre, et évolue depuis 2013 au HC Olten.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987|| Wolves de Sudbury|| LHO|| 49|| 5|| 11|| 16|| 13|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 1987-1988|| Wolves de Sudbury|| LHO|| 63|| 25|| 42|| 67|| 27|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 1988-1989|| Wolves de Sudbury|| LHO|| 57|| 31|| 48|| 79|| 27|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 1989-1990|| Wolves de Sudbury|| LHO|| 66|| 56|| 63|| 119|| 57|| 8|| 3|| 6|| 9|| 7
|-
| 1990-1991|| Canadiens de Fredericton|| LAH|| 78|| 39|| 31|| 70|| 38|| 9|| 5|| 6|| 11|| 2
|-
| 1991-1992|| Canadiens de Fredericton||  LAH|| 43|| 26|| 31|| 57|| 52|| 7|| 3|| 4|| 7|| 8
|-
|1991-1992|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 33|| 4|| 6|| 10|| 25|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 1992-1993|| Canadiens de Fredericton||  LAH|| 26|| 8|| 16|| 24|| 16|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 1992-1993|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 29|| 4|| 13|| 17|| 14|| 17|| 8|| 5|| 13|| 8
|-
| 1993-1994|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 70|| 13|| 20|| 33|| 37|| 7|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| rowspan="2"| 1994-1995|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 22|| 4|| 5|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 12|| 1|| 1|| 2|| 6|| 7|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| rowspan="2"| 1995-1996|| Aeros de Houston|| LIH|| 36|| 18|| 23|| 41|| 44|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| Thunder de Las Vegas||  LIH|| 13|| 5|| 6|| 11|| 10|| 13|| 4|| 8|| 12|| 16
|-
| 1995-1996|| Maple Leafs de Saint-Jean||  LAH|| 2|| 2|| 2|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 1995-1996|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 20|| 4|| 4|| 8|| 4|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 1996-1997|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| rowspan="2"| 1996-1997|| Roadrunners de Phoenix||  LIH|| 33|| 9|| 20|| 29|| 32|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| Cyclones de Cincinnati||  LIH|| 32|| 15|| 14|| 29|| 28|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1997-1998|| Huskies de Cassel|| DEL|| 48|| 20|| 32|| 52|| 16|| 4|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 1998-1999|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 45|| 38|| 44|| 82|| 22|| 15|| 6|| 12|| 18|| 22
|-
| 1999-2000|| EV Zoug||  LNA|| 45|| 20|| 34|| 54|| 58|| 10|| 3|| 5|| 8|| 10
|-
| 2000-2001|| EV Zoug||  LNA|| 43|| 26|| 29|| 55|| 34|| 4|| 2|| 0|| 2|| 27
|-
| 2001-2002|| EV Zoug||  LNA|| 42|| 19|| 24|| 43|| 45|| 6|| 6|| 3|| 9||4 
|-
| 2002-2003|| EV Zoug||  LNA|| 42|| 14|| 28|| 42|| 51|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2003-2004|| EV Zoug||  LNA|| 46|| 14|| 24|| 38|| 10|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| rowspan="2"| 2004-2005|| HC Lugano||  LNA|| 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|- 
| HC Coire|| LNB|| 44|| 28|| 34|| 62|| 91|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2005-2006|| EV Zoug||  LNA|| 42|| 9|| 26|| 35|| 28|| 7|| 2|| 4|| 6|| 0
|- 
| 2006-2007|| EV Zoug||  LNA|| 41|| 22|| 25|| 47|| 36|| 12|| 3|| 4|| 7||10 
|-
| 2007-2008|| EV Zoug||  LNA|| 50|| 12|| 29|| 41|| 30|| 7|| 2|| 2|| 4||6 
|- 
| 2008-2009|| EV Zoug||  LNA|| 50|| 11|| 22|| 33|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| EV Zoug||  LNA|| 49|| 9|| 14|| 23|| 16|| 13|| 3|| 6|| 9|| 6 
|- 
| 2010-2011|| EV Zoug||  LNA|| 49|| 7|| 19|| 26|| 20|| 10|| 0|| 3|| 3||6 
|-
| rowspan="2"| 2011-2012|| HC Sierre||  LNB|| 25|| 9|| 6|| 15|| 8|| -|| -|| -|| -||- 
|- 
| SCL Tigers||  LNA|| 17|| 5|| 5|| 10|| 6|| 4|| 2|| 2|| 4|| 14
|-
| rowspan="3"| 2012-2013|| EHC Seewen|| || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -||- 
|- 
| HC Lugano||  LNA|| 15|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -||- 
|- 
| HC Olten||  LNB|| 11|| 6|| 6|| 12|| 6|| 17|| 9|| 3|| 12|| 8
|- 
| 2013-2014|| HC Olten||  LNB|| 35|| 5|| 26|| 31|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

|577||206||327||533||404||95||31||41||72||109

|115||48||72||120||117||23||10||4||14||8

|192||31||49||80||96||31||11||10||21||10

|149||75||80||155||106||16||8||10||18||10

|114||47||63||110||114||16||5||9||14||18

|235||117||164||281||124||8||3||6||9||7

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en septembre 1970
Naissance à Sault-Sainte-Marie (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Coire
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur du HC Sierre
Joueur du SC Langnau Tigers
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du HC Olten
Attaquant de hockey sur glace